Paisley est le nom de plusieurs villes, le nom de famille de plusieurs personnes dans l'histoire et le nom d'un motif de tissu :

Toponymie

Paisley, Australie du Sud.
 îlot Paisley, au large de l’île Kangaroo, en Australie du Sud.

Paisley, ville d’Ontario.
 Paisley, Edmonton, quartier d’Edmonton en Alberta.

Paisley, bourg royal du Renfrewshire situé près de la ville de Glasgow.
 Paisley Grammar School, un lycée de charte royale à Paisley, Renfrewshire.
 Diocèse de Paisley, territoire ecclésiastique de l’église catholique en Écosse.

Paisley, ville de Floride. 
 Paisley, ville d’Orégon.
 Cavernes de Paisley.
 Paisley, communauté non-incorporée de Pennsylvanie.

Personnes 

 Bob Paisley (1919-1996), joueur et entraîneur de football anglais ;
 Brad Paisley (né en 1972), chanteur de musique country américain ;
 Grégory Paisley (né en 1977), footballeur français ;
 Ian Paisley (né en 1926), pasteur protestant et chef des ultranationalistes protestants d'Ulster ;
 Ian Paisley, Jr. (né en 1966), politicien d'Ulster, fils du précédent ;
 Paisley, un personnage de la bande dessinée Wigu ;
 Walter Paisley, personnage fictif de cinéma porté essentiellement par l'acteur Dick Miller.

Autres 
 Paisley, également appelé cachemire ou Boteh, est un motif de tissus persans, connus en Europe par le mouvement psychédélique, dans les années 1960 et qui a rendu célèbre la ville écossaise de Paisley suite à cette appellation.
 Paisley, un style de musique avec des thèmes enfantins mais avec des tons Punk. Des interprètes de ce genre : The Beasties, Pez Perez, Brain Star and his Guitar, Altered Images et Deerhoof.
 Paisley Park, plusieurs items.

Voir aussi